Galou ist der Name von:

 Jacky Galou (* 1942), französischer Sänger 
 Delphine Galou (* 1977), französische Opernsängerin